Famille Scott peut désigner :
 , une famille anglaise qui s'est fait particulièrement connaître dans le domaine de l'architecture ;
 , une famille qui a une place notable dans l'histoire des Fidji.